Сезон 1947–1948 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 21 вересня 1947 та 11 квітня 1948 року. Став 17-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 14 команд, у тому числі три команди, які попереднього сезону підвищилися в класі з Сегунди. За результатами сезону 12 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, а два найгірші клуби вибули до другої за ієрархією футбольної ліги.

Переможцем турніру стала «Барселона», яка здобула свій третій трофей національної першості. Більшу частину сезону чемпіонські перегони очолював переможець попереднього розіграшу змагання, «Валенсія», яка за два тури до кінця першості на одне очко випереджала каталонців. Вирішальним для визначення чемпіона Іспанії 1947/48 став передостанній тур змагання, в якому «Валенсія» приймала «Барселону» та зазнала поразки з рахунком 1:3, що дозволило синьо-гранатовим обійти валенсійців. В останньому ж турі «Барселона» впевнено обіграла «Атлетик» (Більбао) (3:0), а «Валенсія» результативно програла команді «Сельта Віго» (2:5), відставши таким чином за результатами сезону від чемпіона на три очки.

Підсумкова турнірна таблиця

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1947-48 став нападник клубу «Сельта Віго» Паїньйо, який записав до свого активу 23 голи.

Чемпіони 
Футболісти «Барселони», які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Хуан Веласко
 Курта
 Хайме Еліас
 Франсиско Кальве 
 Гонсальво II
 Хосе Сегер  
 Гонсальво III
 Естаніслао Басора
 Сезар Родрігес
 Мануель Баденес  
 Альфонсо Наварро 

Тренер: Енріке Фернандес.

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1947–48 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1947–48 на bdfutbol.com  

1947-48
1948 у футболі
1947 у футболі